Kleczew (plaats), plaats in Polen
 Kleczew (gemeente), gemeente in Polen